Le patronyme flamand ou néerlandais Moerenhout, Moerenhoudt, Moernhout, Moernhaut, Moernaut indique une origine : le bois (près) des marais (du nl. moeren, moeras : marais et hout : bois).

Des déformations existent : Mornout ou Moermout.

An Moerenhout (1983-), femme politique belge.
Jacques-Antoine Moerenhout (1797-1879), l'ethnologue et diplomate belgo-français.
Joseph Moerenhout (1801-1875), peintre de scène de chasse, frère du précédent.
Joseph "Jef" Moerenhout (1910-1966), coureur cycliste belge.
Koos Moerenhout (1973), coureur cycliste néerlandais.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais